Guldkatt kan syfta på:

 Afrikansk guldkatt – ett mellanstort kattdjur som lever i regnskogarna i västra och centrala Afrika (Profelis aurata)
 Asiatisk guldkatt – en cirka 90 cm lång art i familjen kattdjur som lever i Sydöstasien (Catopuma temminckii)
 Borneoguldkatt – en av de minsta vilda kattarterna (Catopuma badia)